Lolofaoso (Lotu), een plaats in Indonesië
Lolofaoso (Lolowau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing